Das Lingshui China Masters 2019 im Badminton fand vom 12. bis zum 17. März 2019 in Lingshui statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)
 Zhao Junpeng (2. Runde)
 Chong Wei Feng (2. Runde)
 Zhou Zeqi (Viertelfinale)
 Shesar Hiren Rhustavito (2. Runde)
 Firman Abdul Kholik (2. Runde)
 Chico Aura Dwi Wardoyo (2. Runde)
 Sony Dwi Kuncoro (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Zhang Yiman (Finale)
 Kim Ga-eun (Champion)
 Chiang Ying-li (1. Runde)
 Kim Hyo-min (Halbfinale)
 Chananchida Jucharoen (1. Runde)
 Jeon Ju-i (Viertelfinale)
 Chen Szu-yu (1. Runde)
 Lin Ying-chun (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Ou Xuanyi / Ren Xiangyu (Finale)
 Akbar Bintang Cahyono / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (zurückgezogen)
 Frengky Wijaya Putra / Sabar Karyaman Gutama (Viertelfinale)
 Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Viertelfinale)
 Di Zijian / Wang Chang (Halbfinale)
 Huang Kaixiang / Wang Zekang (Halbfinale)
 Lin Shang-kai / Tseng Min-hao (2. Runde)
 Choi Hyuk-gyun / Kim Jae-hwan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Dong Wenjing / Feng Xueying (2. Runde)
 Citra Putri Sari Dewi / Jin Yujia (1. Runde)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Ribka Sugiarto (2. Runde)
 Baek Ha-na / Kim Hye-rin (Champions)
 Cao Tongwei / Yu Xiaohan (Viertelfinale)
 Chung Kan-Yu / Lin Xiao-min (1. Runde)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Finale)
 Virni Putri / Vania Arianti Sukoco (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Hoo Pang Ron / Cheah Yee See (2. Runde)
 Ou Xuanyi / Feng Xueying (Viertelfinale)
 Ren Xiangyu / Zhou Chaomin (Viertelfinale)
 Zachariah Josiahno Sumanti / Angelica Wiratama (1. Runde)
 Choi Hyuk-gyun / Baek Ha-na (1. Runde)
 Danny Bawa Chrisnanta / Tan Wei Han (Halbfinale)
 Chen Sihang / Zhou Shunqi (1. Runde)
 Guo Xinwa / Liu Xuanxuan (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Lingshui